Csehország
 Dobrohošť, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Szlovákia
 Doborgaz (szlovákul: Dobrohošť), település a Dunaszerdahelyi járásban